Béla I d'Ungheria
 Béla II d'Ungheria
 Béla III d'Ungheria
 Béla IV d'Ungheria